На I Европейских играх было разыграно 253 комплекта медалей в 30 видах спорта. Ниже представлен список всех стран, которые выиграли хотя бы одну медаль на протяжении всех игр проходивших с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана — Баку. Всего в этом спортивном событии приняло участие 5730 атлетов из 50 стран.

Атлеты из 42 НОКов выиграли по меньшей мере одну медаль, и 31 из них завоевали не менее одной золотой медали. Россия выигрывает наибольшее количество золотых медалей (79) и медалей в общем (164). Косово, как НОК-дебютант игр Олимпийского масштаба, выигрывает свою первую медаль на этих играх.

Неофициальный медальный зачёт 
Таблица медального зачёта основывается на данных Международного олимпийского комитета (МОК), опубликованных на сайте игр в Баку. Таблица отсортирована по количеству медалей высшего достоинства («золото») выигранных участниками национальных олимпийских комитетов Европы (НОК). Далее следует количество выигранных медалей среднего («серебро») и низшего достоинств («бронза»). Если НОКи имеют в общем итоге одинаковое количество выигранных медалей, то страны сортируются в алфавитном порядке русского языка.

На Европейских играх 2015 года 8 из 50 участвующих НОКов не выиграли ни одной медали. Эти страны:

См. также 
 Список призёров Европейских игр 2015

Примечания

Ссылки 
 

Европейские игры 2015
Итоги Европейских игр